Ейми Макдоналд () е шотландска певица, родена в Бишъпбригс, Източен Дънбартъншър, Шотландия.

Биография 
На 12-годишна възраст, повлиана от шотландската група Травис, тя започва да свири на акустична китара. Като повратна точка в нейната кариера тя посочва посещението на Пит Дохърти в Глазгоу.

Дискография

Албуми

Сингли 

1 Влиза в класацията чрез сваляния от интернет
2 В тези страни се появява едва през 2008 г.
3 В тези страни се появява едва през 2009 г.

Бележки

Външни препратки 

  Официален английски уебсайт на Ейми Макдоналд
  Официален немски уебсайт на Ейми Макдоналд
  Официален френски уебсайт на Ейми Макдоналд 

Шотландски певци
Британски певици авторки на песни
Шотландски китаристи